

Persone 
 Gordon Mumma – compositore statunitense
 Kar de Mumma – drammaturgo svedese
 Morton C. Mumma – ufficiale statunitense
 Walter M. Mumma – politico statunitense

Altro 
 8340 Mumma – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Mamma (disambigua)